Kleinia implexa  — вид вечнозелёных суккулентных двудольных растений из семейства , произрастающих в Африке на территории Кении и Танзании.

Ранее считался представителем рода  и был известен под названием Senecio implexus, которое теперь вошло в синонимику вида.

Примечания

Литература
 
 

Флора Африки
Крестовниковые